Calidad de vida puede estar referido a:

Artículos principales 
 Calidad de vida, concepto que hace alusión a varios niveles de generalización pasando por sociedad, comunidad, aspecto físico y mental
Índice de calidad de vida, metodología que vincula los resultados de encuestas subjetivas de satisfacción con la vida, con los factores objetivos determinantes de la calidad de vida.
Anexo:Ciudades por calidad de vida, listado de ciudades según un estudio sobre calidad de vida.

Otros usos 
 Calidad de vida, programa de televisión que se emite por 'Teledoce' en Uruguay.